Blenheim – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Blenheim Palace – posiadłość wiejska
 Blenheim – miasto w Nowej Zelandii
 Bristol Blenheim – brytyjski samolot bombowy z okresu II wojny światowej
Miejscowości w USA:
 Blenheim – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Marlboro
 Blenheim – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Blenheim (ang. Blenheim Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie

Zobacz też 
 bitwa pod Blenheim